Jednostki osadnicze
 Piaskowa Góra – dzielnica Wałbrzycha
 Piaskowa Góra – dzielnica Aleksandrowa Łódzkiego
Wzniesienia w Polsce
 Piaskowa Góra (660 m n.p.m.) – góra w Beskidzie Makowskim, położona w woj. małopolskim;
 Piaskowa Góra (425 m n.p.m.) – wzgórze na Wyżynie Olkuskiej, położona w woj. małopolskim;
 Piaskowa Góra (ok. 275 m n.p.m) – wzniesienie w Wodzisławiu Śląskim
 Piaskowa Góra (96,1 m n.p.m.) – wzniesienie w Kotlinie Warszawskiej, położona w woj. mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim;
 Piaskowa Góra (37 m n.p.m.) – wzniesienie na Równinie Wkrzańskiej, położona w woj. zachodniopomorskim.
Inne
 Piaskowa Góra – powieść autorstwa Joanny Bator, tytuł utworu pochodzi od nazwy wałbrzyskiej dzielnicy.

Linki zewnętrzne

Zobacz też 
 Piaskowa, Piaszczysta